Franciaország
Neuilly-sur-Seine, Párizs nyugati elővárosa, a neuillyi békeszerződés színhelye, 
Neuilly, település Eure megyében
Neuilly, település Nièvre megyében
Neuilly, település Yonne megyében